Богатыриха — название населённых пунктов.

Россия 
 Богатыриха — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Богатыриха — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.